Siborna (Panei), een plaats in het bestuurlijke gebied Simalungun in de Indonesische provincie Noord-Sumatra
Siborna (Siboris Bunut), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de Indonesische provincie Noord-Sumatra